Bouillé kan syfta på:

Personer
 Charles Bouillé (1470-1553), fransk filosof
 François Claude de Bouillé (1739-1800), fransk militär

Geografi
 Bouillé-Ménard, fransk kommun i departementet Maine-et-Loire
 Bouillé-Courdault, fransk kommun i departementet Vendée
 Bouillé-Loretz, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres
 Bouillé-Saint-Paul, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres